Liecke ist der Familienname folgender Personen:

 Falko Liecke (* 1973), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Liecke (1922–1982), deutscher Bühnen- und Fernsehschauspieler